Petite Fille, chanson de Johnny Hallyday sortie en 1967 ;
 Petite Fille, chanson de Jean-Jacques Goldman sortie en 1984 sur l'album Positif  ;
 Petite Fille, téléfilm français sorti en 2011 ;
 Petite Fille, film documentaire français de Sébastien Lifshitz sorti en 2020.